Air Kharkov es una aerolínea con base en Kirovohrad, Ucrania. Air Kharkov realiza vuelos regulares de pasajeros y carga con presencia en Ucrania y la CIS. Fue creada en el año 1992 cuando convergió con la Kharkov State Air Company.

Códigos 

 ICAO: KHV

Flota 

La flota de Air Kharkov consiste en las siguientes aeronaves (a enero de 2005):

 1 Antonov An-24B
 1 Antonov An-24RV
 1 Antonov An-26
 1 Antonov An-26B
 5 Tupolev Tu-134A

Aerolíneas de Ucrania
Aerolíneas fundadas en 1992